Bujak ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenia Bujak (* 1989), polnische Radsportlerin
 Franciszek Bujak (1896–1975), polnischer Wintersportler
 Hans Bujak (1896–1966), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Józef Bujak (1898–1949), polnischer Skilangläufer
 Marek Bujak (* 1969), deutscher Badmintonspieler
 Zbigniew Bujak (* 1954), polnischer Politiker